Тажимбетов — фамилия; имеет женскую форму Тажимбетова.
 Тажимбетов, Дауренбек Шахитбекович (род. 1985) — казахстанский футболист, нападающий национальной сборной Казахстана и клуба «Ордабасы».
 Тажимбетов, Мирзахан  (1932—?) — советский шахтёр, бригадир рудника «Западный» комбината «Ачполиметалл», Герой Социалистического Труда.